Dziesięć minut później – Trąbka
 Dziesięć minut później – Wiolonczela